Faluba Zoltán, id. (1911–1994) tanító, méhész
 Faluba Zoltán, ifj. (1936) agrármérnök